Mit Iokanga werden mehrere geographische Begriffe bezeichnet:

 Iokanga, ein Fluss in der Oblast Murmansk (Russland)
 den früheren Namen der russischen Siedlung Ostrownoi in der Oblast Murmansk